

Persone 
 Aleksandr Ivanovič Herzen – scrittore e filosofo 
 Aleksandr Aleksandrovič Herzen – figlio dello scrittore, medico

Altro 
 3052 Herzen – asteroide del sistema solare
 Università pedagogica statale russa A.I. Gerzen  – di San Pietroburgo

Altri progetti